Олимпийские игры 1992

 Летние Олимпийские игры 1992 — XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне, Испания.
 Зимние Олимпийские игры 1992 — XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле, Франция.